Le nom propre Kremnitz peut renvoyer à :
 Kremnica, une ville slovaque (Kremnitz en allemand) ;
 Mite Kremnitz, une femme de lettres allemande (1852-1916)